Rue du Colonel-Renard à Paris, ancien nom jusqu'en 1939, actuelle rue des Colonels-Renard.
 Rue du Colonel-Renard à Nancy.

Colonel Renard Rue